Никифор Палибин:
 Палибин, Никифор Алексеевич (1811—1861) — юрист, профессор.
 Палибин, Никифор Львович (1724—1796) — генерал-майор флота, Георгиевский кавалер (1773).